Tesselschade-Arbeid Adelt, een Nederlandse feministische vereniging
 Tessel (voornaam), een meisjesnaam
 Maria Tesselschade Roemers Visscher, de eerste draagster van die naam